

Sigle 
 Weighted Moving Average – media mobile ponderata
 Windows Media Audio – formato di file audio
 World Music Awards – premio musicale
 Wind Music Awards – premio musicale

Codici 
 WMA – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Mandritsara (Madagascar)
 wma – codice ISO 639-3 della lingua mawa

Informatica 
 .WMA – estensione del formato Windows Media Audio

Musica 
 W.M.A. – canzone dei Pearl Jam contenuta nell'album Vs. del 1993

Altro 
 WMA – targa automobilistica di Maków Mazowieckie (Polonia)

Altri progetti